Trogons (orde) (Trogoniformes}, een monotypische orde van vogels
 Trogons (familie) (Trogonidae), de enige familie in deze orde
 Trogon (geslacht), een geslacht van vogels in deze familie